Зои Монро (, ) — американская порноактриса, лауреатка премии AVN Awards.

Биография 
Родилась 11 июня 1992 года в Детройте, Мичиган. В старших классах была чирлидером и играла в софтбол. Когда исполнилось 18 лет, начала работать ассистентом стоматолога в клинике, но вскоре бросила работу, чтобы танцевать стриптиз и выступать перед веб-камерой в клубе Детройта. Там познакомилась с порноактрисой Лекси Белл, которая предложила переехать в Калифорнию и попробовать себя в порноиндустрии.

В 2012 году, в возрасте 20 лет, дебютировала в качестве актрисы фильмов для взрослых под нынешним сценическим именем. Снималась для таких студий, как Evil Angel, Jules Jordan Video, Hustler, Adam & Eve, Kick Ass, Lethal Hardcore, Smash Pictures, Immoral Productions, Pulse Distribution и Pure Play Media. Кроме того, появлялась на различных онлайн-порталах, таких как Brazzers, Bang Bros, Reality Kings и Naughty America.

В 2014 году была номинирована на AVN Awards в категориях «Лучшая новая старлетка» и «лучшая Ж/М/Ж» сцена за Weapons of Ass Destruction 7 вместе с Габриэллой Палтровой и Джеймсом Дином. В том же году получила награду за лучшую транссексуальную сцену за Rogue Adventures 38, фильм студии Evil Angel режиссёра Джои Сильвера с транссексуальной актрисой Жаклин Вудс в главной роли, разделившей награду вместе с Монро.

В 2015 году была номинирована на AVN Awards в четырёх категорияхв том числе: «лучшая исполнительница года», «лучшая сцена двойного проникновения» за Wet Asses 4 с Джеймсом Дином и Рамоном Номаром и «самая скандальная сцена» за Cream Dreams 2 вместе с Анникой Элбрайт.

В 2016 году получила номинацию в категории «лучшая групповая лесбийская сцена» за фильм Angels and Devils вместе с Наташей Войя и Кирой Николь.

Снялась более чем в 390 фильмах.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 Ass Hysteria,
 Blowjob Auditions 3,
 DP Me,
 His Ass Is Mine, Resurrection,
 I Wanna Buttfuck Your Daughter 16,
 My Dad's Hot Wife,
 Prison Lesbians 3,
 Young Freaks 4.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Вишенки Cherry Pimps